Le championnat de NF1 de basket-ball est le deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball féminin et le plus haut niveau amateur. Seize clubs participent à la compétition.

À la fin de la saison régulière, l'équipe classée première est promu en Ligue Féminine. Les trois suivantes l'accompagneront pour les playoffs d'accession à la Ligue Féminine.

Les équipes classées  à  de NF1 à l'issue de la saison régulière du championnat, descendent en Nationale 2. Elles seront remplacées par les clubs vainqueurs des Séries NF2 à la condition, bien sûr, qu'elles satisfassent aux règles du contrôles de la gestion financière et aux conditions du cahier des charges imposé aux clubs de NF1. Sinon le  voire les suivants peuvent être repêchés si un ou plusieurs clubs de  Nationale 2 ne remplissent pas ces conditions.

Il est important de noter que le Centre fédéral est un club regroupant les joueuses appartenant à l'INSEP. Le club ne peut ni descendre ni monter d'un échelon. S'il se trouve dans une de ses positions, ce sont les clubs suivants ou précédents qui seront sélectionnés à sa place.

Clubs participants

Saison régulière

Matches de la saison régulière 

|}

Classement de la saison régulière 

|

|}

Playoffs

Voir aussi 
 Nationale féminine 1 (basket-ball)
 Ligue Féminine 2008-2009

2008-2009
Basket-ball F2
France F2
Championnat F2